Karusel může být:

  karusel – kolotoč
karusel (karuselový podvod) – typ daňového podvodu, v rámci kterého dochází ke krácení daně z přidané hodnoty
 karusel (soustruh) – typ svislého soustruhu určený pro obrábění obrobků velkého průměru
 karusel (křižovatka) – synonymum pro kruhový objezd
 karusel (jezdecká slavnost) – jezdecká slavnost v 17. a 18. století s krojovanými jezdci, kteří prováděli různé tance a dovednostní soutěže
 karusel (kočár) – typ lehkého kočáru
 karusel (optika) – technické zařízení na kameře nebo na promítačce, kruhový unašeč objektivů či diapozitivů
 karusel (banner) – typ banneru používaný na webových stránkách vyznačující se cyklicky rotujícím obsahem
 kuchací karusel – zařízení ve zpracovnách masa
 karusel (dveře) – otočné dveře

Související články 
 karuselové podvody

Externí odkazy 
 

Francouzská slova a fráze